Sezon 1986/87 2. Fußball-Bundesligi - 13. edycja rozgrywek niemieckiej 2. Fußball-Bundesligi w piłce nożnej.

Rozgrywki toczyły się w jednej grupie i występowało w nich 20 drużyn. Po zakończeniu sezonu mistrz oraz wicemistrz awansowali bezpośrednio do Bundesligi, a 3. drużyna grała w barażu o awans z 16. drużyną Bundesligi. Cztery ostatnie drużyny spadały do Amateur-Oberligi.

2. Fußball-Bundesliga

Drużyny 
W 2. Bundeslidze w sezonie 1986/87 występowało 20 drużyn.
 
 * Wormatia Worms mistrz Amateur-Oberligi Südwest nie otrzymała licencji na grę w 2. Bundeslidze i w sezonie 1986/87 będzie występowała w Amateur-Oberlidze Südwest (trzeci poziom rozgrywek), dzięki czemu FSV Salmrohr zagrał w barażach i awansował do  2. Fußball-Bundesligi z 2. miejsca.

Tabela 

 Hannover 96 i Karlsruher SC awansowały do Bundesligi 1987/88.
 FC St. Pauli przegrał swoje mecze barażowe i pozostał w 2. Bundeslidze 1987/88.
 FSV Salmrohr, KSV Hessen Kassel, Viktoria Aschaffenburg i Eintracht Brunszwik spadły do Amateur-Oberligi 1987/88.

Baraż o awans do Bundesligi 

 FC Homburg wygrał mecze barażowe i pozostał w Bundeslidze 1987/88.
 FC St. Pauli przegrał mecze barażowe i pozostał w 2. Bundeslidze 1987/88.

Baraż o awans do 2. Fußball-Bundesligi

Grupa Nord 

 BVL 08 Remscheid i SV Meppen awansowały do 2. Fußball-Bundesligi 1987/88.
 Hertha BSC, SpVgg Erkenschwick i Arminia Hannover pozostały w Amateur-Oberlidze 1987/88.

Grupa Süd 

 Kickers Offenbach i SpVgg Bayreuth awansowały do 2. Fußball-Bundesligi 1987/88.
 Eintracht Trewir i SV Sandhausen pozostały w Amateur-Oberlidze 1987/88.

Zobacz też 
 Bundesliga 1986/87
 Amateur-Oberliga 1986/87

Linki zewnętrzne 
 Archiwum F-Archiv

Drugi poziom rozgrywek piłkarskich w Niemczech
1986 w piłce nożnej
1987 w piłce nożnej
1986 w Niemczech
1987 w Niemczech